O Club de Sports Hygienicos foi uma agremiação esportiva da cidade do Belo Horizonte.

História 

O clube disputou o Campeonato Mineiro de Futebol de 1915 e 1916. 

Era 28 de setembro de 1913, um espaço público de Belo Horizonte foi apropriado para a prática de esporte: O Parque Municipal. Um grupo de homens mais velhos e influentes, sobretudo médicos da elite de Belo Horizonte, fundaram o Club de Sports Hygienicos que instalaria, segundo o jornal Minas Geraes em julho 1914, "à direita do jardim, transversalmente, dois campos de tennis; á esquerda, o frontão e os dois campos de croquet, um do systema francez e o outro, do systema inglez; em frente ao jardim, o rink; e na parte posteiror, o campo de foot-ball, separado do jardim e do bar, pela linha construida para os exercícios de tiro aos pombos.
O grupo havia apresentado ao prefeito da cidade um planejamento bem organizado do que esperava ser um local "elegante, sadio e civilizado para a prática de esportes da elite social belo-horizontina.

Os jornais da época criticaram o fato da ocupação de um espaço público para o uso restrito da elite sem benefício geral para a sociedade. Mas, mesmo assim, o grupo conseguiu o seu intento.

A revista Vita publicou, em novembro de 1913, a seguinte nota: "O Club de Sports Hygienicos, brilhante associação recentemente fundada nessa capital e destinada a ser um ponto chic de reuniões das famílias da nossa elite, distinguiu-nos com um convite para as suas reuniões ás quintas e domingos. Muito gratos, lá estaremos, de Kodak em punho, para instantanear os valentes sportmen e as gentis sportwomen." Seguindo preceitos ingleses, homens, mulheres e crianças iam, elegantemente vestidos, praticar esportes como o crocket, futebol e o lawn tennis, que era o seu maior destaque.

Não há relatos que mostrem como o Club de Sports Hygienicos encerrou suas atividades. Mas historiadores afirmam que o clube se extinguiu entre os anos de 1917 e 1918, deixando um legado para a história. Pois em 22/07/1917 Atletico Mineiro e C.S. Higiênicos entraram em campo, para um amistoso com o resultado de 4 a 0 para o Atlético com gols de Moura Costa (2) e Lê (2), portanto um ano depois ao Campeonato Mineiro de 1916. 

Em uma 
nota no Minas Geraes, intitulada Club dos Sports Hygienicos, aparece a seguinte convocação: 

São convidados todos os socios do Club de Sports Hygienicos a se reunirem no 
proximo domingo, dia 14, às 4 horas da tarde, em sua sede, no Parque, proximo a 
Faculdade de Medicina, afim de [se] tratar da reorganização do mesmo Club e 
discussão de assumptos de interesse geral. – A directoria. (Minas Geraes, 14 out. 
1917, p.7).

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol de Minas Gerais
Clubes de futebol extintos de Minas Gerais
Clubes de futebol fundados em 1913
Clubes de futebol extintos em 1918
Fundações no Brasil em 1913